{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (68501) - || 2001 UE53 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68502) - || 2001 US66 || 19 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68503) - || 2001 UC118 || 22 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68504) - || 2001 UK119 || 22 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68505) - || 2001 UM120 || 22 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68506) - || 2001 UW121 || 22 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68507) - || 2001 US122 || 22 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68508) - || 2001 UZ134 || 21 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68509) - || 2001 UA135 || 21 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68510) - || 2001 UX154 || 23 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68511) - || 2001 UH161 || 23 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68512) - || 2001 UV161 || 23 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68513) - || 2001 UL167 || 19 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68514) - || 2001 UV177 || 21 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68515) - || 2001 UZ183 || 16 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68516) - || 2001 UD188 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68517) - || 2001 UC214 || 23 oktober 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (68518) - || 2001 VM14 || 10 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68519) - || 2001 VW15 || 6 november 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (68520) - || 2001 VT19 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68521) - || 2001 VA25 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68522) - || 2001 VO28 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68523) - || 2001 VR28 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68524) - || 2001 VZ31 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68525) - || 2001 VE33 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68526) - || 2001 VC44 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68527) - || 2001 VO59 || 10 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68528) - || 2001 VC60 || 10 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68529) - || 2001 VP63 || 10 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68530) - || 2001 VQ69 || 11 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68531) - || 2001 VQ91 || 15 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68532) - || 2001 VU92 || 15 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68533) - || 2001 VT94 || 15 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68534) - || 2001 VT95 || 15 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68535) - || 2001 VP97 || 15 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68536) - || 2001 VU115 || 12 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68537) - || 2001 VC123 || 11 november 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (68538) - || 2001 VN125 || 11 november 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (68539) - || 2001 WL2 || 17 november 2001 || Ondřejov || P. Kušnirák
|-
| (68540) - || 2001 WR9 || 17 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68541) - || 2001 WE40 || 17 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68542) - || 2001 WE99 || 17 november 2001 || Jonathan B. Postel || Jonathan B. Postel
|-
| (68543) - || 2001 WQ101 || 17 november 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (68544) - || 2001 XO18 || 9 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68545) - || 2001 XQ23 || 9 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68546) - || 2001 XF26 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68547) - || 2001 XW29 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68548) - || 2001 XR31 || 13 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68549) - || 2001 XD52 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68550) - || 2001 XA54 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68551) - || 2001 XH57 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68552) - || 2001 XQ64 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68553) - || 2001 XF68 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68554) - || 2001 XY81 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68555) - || 2001 XX84 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68556) - || 2001 XW93 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68557) - || 2001 XF109 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68558) - || 2001 XX113 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68559) - || 2001 XT119 || 13 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68560) - || 2001 XB120 || 13 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68561) - || 2001 XM156 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68562) - || 2001 XE195 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68563) - || 2001 XO206 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68564) - || 2001 XF213 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68565) - || 2001 XV239 || 15 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68566) - || 2001 XT243 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68567) - || 2001 XB248 || 13 december 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (68568) - || 2001 XV259 || 9 december 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (68569) - || 2001 YE3 || 19 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68570) - || 2001 YQ4 || 23 december 2001 || Kingsnake || J. V. McClusky
|-
| (68571) - || 2001 YR10 || 17 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68572) - || 2001 YQ19 || 17 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68573) - || 2001 YX24 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68574) - || 2001 YG27 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68575) - || 2001 YO43 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68576) - || 2001 YC53 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68577) - || 2001 YM59 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68578) - || 2001 YP75 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68579) - || 2001 YB83 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68580) - || 2001 YG91 || 17 december 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (68581) - || 2001 YG118 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68582) - || 2001 YS118 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68583) - || 2001 YD150 || 19 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (68584) - || 2002 AT3 || 8 januari 2002 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (68585) - || 2002 AY6 || 9 januari 2002 || Cima Ekar || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| (68586) - || 2002 AC8 || 5 januari 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (68587) - || 2002 AD10 || 11 januari 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (68588) - || 2002 AF10 || 11 januari 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (68589) - || 2002 AG10 || 11 januari 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (68590) - || 2002 AZ17 || 12 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68591) - || 2002 AO24 || 8 januari 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (68592) - || 2002 AS27 || 7 januari 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (68593) - || 2002 AT28 || 7 januari 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (68594) - || 2002 AJ37 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68595) - || 2002 AN37 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68596) - || 2002 AW38 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68597) - || 2002 AX42 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68598) - || 2002 AY50 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68599) - || 2002 AU62 || 11 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (68600) - || 2002 AS64 || 11 januari 2002 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten